Příjmení Blochin nosí více osob:

Nikolaj Nikolajevič Blochin (1912–1993) – sovětský lékař, akademik
Oleg Blochin (* 1952) – ukrajinský fotbalista a trenér
Vasilij Blochin (1895–1955) – sovětský generál, popravčí NKVD